Toponímia:
 Collell (Bóixols), partida d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà.
 El Collell (Guixers), masia del municipi de Guixers, a la comarca del Solsonès.
 El Collell (Sant Quirze Safaja), paratge de Sant Quirze Safaja, al Moianès.
 Camps del Collell, paratge de Sant Quirze Safaja, al Moianès.
 Riu de Collell, riu d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà.
 Biografies:
 Albert Collell i Costa
 Jaume Collell i Bancells (Vic, 1846 - 1932), eclesiàstic, periodista i poeta.
 Joan Collell Xirau (1946, Vilanova i la Geltrú), cantautor, gastrònom i locutor de ràdio.
 Joan Collell i Cuatrecasas (Vic, 1864 - 1921), prevere vigatà, venerable...
 Marcel Coderch i Collell (Olot, 1953), enginyer de telecomunicacions català.
 Joan Puntí i Collell (Manlleu, 1886 — Barcelona, 1962), eclesiàstic i escriptor.